Pawlow steht für:
 Pawlow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pawlow-Reflex, klassische Konditionierung, Lerntheorie von Iwan Pawlow
 Pavlov u Loštic, deutsch Pawlow, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien
 Pavlov (Benešov), deutsch Pawlow, Grundsiedlungseinheit von Benešov, Okres Blansko, Tschechien
 Pawlow-Haus
 Pawlow-Poliklinik, Ärztehaus in Magdeburg

Siehe auch:
 Pawlowa
 Pavlov
 Pawlowo
 Pawłowski
 Pawlowsk